

Cinema 
 Una canzone per le Cheetah Girls (The Cheetah Girls) – film Disney per la televisione del 2003 
 Cheetah Girls 2 (The Cheetah Girls 2) – film Disney per la televisione del 2006
 Cheetah Girls: One World (The Cheetah Girls: One World) – film Disney per la televisione del 2008

Musica
 The Cheetah Girls – gruppo musicale pop statunitense
 The Cheetah Girls – album delle The Cheetah Girls del 2003, colonna sonora del film Una canzone per le Cheetah Girls